Роман Викторович Серенков (30 октября 1980, Смоленск) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник смоленского футбола. В начале карьеры несколько лет выступал за армейскую команду Смоленска в любительских соревнованиях. Первым профессиональным клубом футболиста стал в 2001 году «Оазис» (Ярцево) из второго дивизиона.

В 2002 году перешёл в армянскую «Мику», но сыграл только два матча в высшем дивизионе Армении, а также отличился голом в матче Кубка страны в ворота «Лори» (7:0).

После возвращения в Россию играл за «Спартак» (Луховицы), тверскую «Волгу» и смоленские клубы «Кристалл» и ФК «Смоленск». В составе «Кристалла» сыграл 23 матча в первом дивизионе.

В 2004 году выступал за белорусскую «Дариду», провёл 18 матчей в высшей лиге Белоруссии.

В 2007 году завершил профессиональную карьеру, затем играл за любительские коллективы Смоленска и области.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Смоленской области

Футболисты России
Игроки ФК «Оазис»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Днепр» Смоленск
Игроки ФК «Волга» Тверь